Bank (Plural Banken, von italienisch banco, banca „Tisch des Geldwechslers“) steht für:

 Bank, ein Geldinstitut
 Spielbank, Spielcasino

Bank (Plural Bänke, von althochdt. banc „Erhöhung“) steht für:
 Bank (Möbel), ein Möbelstück, das mehreren Personen Sitzgelegenheit bietet
 Strafbank, in Mannschaftssportarten der Verweilort bestrafter Sportler außerhalb des Spielfelds

Technik:
 Blutbank, Lagerstätte für Blutkonserven Blutkonserven
 Werkbank, Arbeitstisch für Handwerker
 Geschützbank, Unterbau von Geschützen
 Optische Bank, Träger eines optischen Systems
 Speicherbank, besondere Anordnung des Arbeitsspeichers in der Computertechnik, siehe Speicherverschränkung

Geowissenschaften:
 Bank (Petrologie), eine von den Nachbarschichten deutlich abgesetzte Gesteinsschicht
 Bank (Stratigraphie), die kleinste Einheit in der Hierarchie der lithostratigraphischen Einheiten
 Bank (Meer), eine Untiefe im Meer
 Sandbank, Kies- oder Sandablagerung
 Korallenbank, siehe Korallenriff

Verkaufs- oder Marktstände (historisch):
 Brotbank
 Fleischbank

Verkaufs- oder Marktstände (historisch):
Bank (Kampfsport), eine Schutzposition bei Grappling-Kampfsportarten

Bank (englisch, Plural Banks) steht für:
 eine schräge Fläche beim Skateboardfahren, siehe Skateboarder-Jargon#B

(Das) Bank steht für:
 Bank (Waffe), ein Messer aus der Zeit des Maratha-Reichs

Bank ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bank (Herzogenrath), Stadtteil von Herzogenrath, Nordrhein-Westfalen 
 Bánk, Gemeinde in Nordungarn
 Londoner U-Bahn-Station unter der Bank of England, siehe Bank und Monument (London Underground)
 Bank (Südafrika), Ort in der südafrikanischen Provinz Gauteng

Bank ist der Familienname folgender Personen:
 Bank (Breslauer Patriziergeschlecht)
 Aaron Bank (1902–2004), amerikanischer Offizier
 Bernd Bank (* 1941), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Danny Bank (1922–2010), US-amerikanischer Saxophonist, Flötist und Klarinettist
 Frank Bank (1942–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Fred Bank (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Bank (1834–1923), deutsch-böhmischer Maler
 Jan von der Bank (* 1967), deutscher Autor und Segler
 Jesper Bank (* 1957), dänischer Segler
 Johannes Bank (1897–1976), deutscher Politiker (Zentrum)
 Matthias Bank (* 1962), österreichischer Betriebswirtschaftler und Hochschullehrer
 Michail Grigorjewitsch Bank (1929–2013), sowjetisch-russischer Pianist
 Nis Bank-Mikkelsen (* 1945), dänischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Ondřej Bank (* 1980), tschechischer Skirennläufer
 Pat Bank, zweiter Ehename von Pat Daniels (* 1943), US-amerikanische Leichtathletin
 Richard Bank (1867–1934), deutscher Verwaltungsjurist
 Theodor Wilhelm Heinrich Bank (1780–1843), deutscher Theologe 
 Tobias Bank (* 1985), deutscher Historiker und Politiker
 Volker Bank (* 1964), deutscher Wirtschaftspädagoge 

Siehe auch:
 Die Bank
 Banck
 Banks
 Bąk
 The Bank – Skrupellos und machtbesessen, australisch-italienischer Thriller (2001)
 Lange Bank
 West Bank (Westjordanland)